Jennifer Jones (1919–2009) Oscar-díjas amerikai színésznő
Jennifer Jones (1974) olimpiai aranyérmes kanadai curlingjátékos